Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 114001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 29 października 2002 do 26 sierpnia 2003. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

114001-114100

114101-114200

114201-114300

114301-114400

114401-114500

114501-114600

114601-114700

114701-114800

114801-114900

114901-115000

Przypisy 

Lista planetoid 114001-115000